Принцип комплементарности в биологии

 Принцип комплементарности в квантовой механике